Calder (Canada), Canadese plaats
Alexander Calder, Amerikaans beeldhouwer
Alexander Stirling Calder, Amerikaans beeldhouwer
Angus Calder, Schots auteur
Clive Calder, Brits ondernemer
David Calder, Brits acteur
Frank Calder, Brits-Canadees ijshockeyer
Nigel Calder, Brits wetenschapsjournalist